Бане може да се односи на следеће:

Имена 
 Бане (име) као лично име
 Бане Андреев, политичар
 Бане Бојанић, фолк певач
 Вујадин Секулић - Бане, скојевац

Насељена места 
 Бане (Марна), Француска
 Бане (Мозел), Француска
 Бане (Шер), Француска

Фабрике 
 Бане Секулић (Сомбор), фабрика занатске опреме